Cercolophia är ett släkte av ödlor. Cercolophia ingår i familjen Amphisbaenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Cercolophia